TCH, kan syfta påss

Nationalitetsbeteckning för motorfordon från Tchad
Trans-Canada Highway
IOK:s tidigare förkortning för Tjeckoslovakien